Le qualificazioni del singolare maschile del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Newsweek Champions Cup and the Evert Cup  1999 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (primo turno)
 Mariano Zabaleta (Qualificato)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Fernando Meligeni (ultimo turno)
 Fernando Vicente (ultimo turno)

 Chris Woodruff (primo turno)
 Jiří Novák (Qualificato)
 Paul Haarhuis (Qualificato)
 Arnaud Di Pasquale (Qualificato)
 Martin Damm (primo turno)
 Galo Blanco (ultimo turno)
 Sébastien Lareau (primo turno)

Qualificati 

 Todd Woodbridge
 Mariano Zabaleta
 Sébastien Lareau
 Paul Haarhuis

 Arnaud Di Pasquale
 Chris Woodruff
 Jiří Novák

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999
ATP Tour 1999